Пассери () — итальянская фамилия. Носители:

 Пассери, Джованни Баттиста (1610—1679) — итальянский художник.
 Пассери, Маркантонио (1491—1563) — итальянский философ.
 Пассери, Марчелло (1768—1741) — итальянский куриальный кардинал.